|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2018 vond plaats van zondag 7 tot en met zaterdag 13 januari 2018 in de Australische plaats Hobart. Het was de 25e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Belgische Elise Mertens won zowel de enkel- als de dubbelspeltitel.

Enkelspel 
De Belgische Elise Mertens slaagde erin haar titel te prolongeren – zij was het tweede reekshoofd. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Roemeense Mihaela Buzărnescu. Het was haar tweede WTA-titel, na haar eerdere titel op het toernooi in 2017.

De Belgische Kirsten Flipkens wist zich via kwalificaties voor de hoofdtabel te plaatsen. Zij bereikte de tweede ronde – daarin moest zij echter forfait geven wegens een schouderblessure.

De derde Belgische, Alison Van Uytvanck, had zich eveneens via kwalificaties voor de hoofdtabel geplaatst – daar verloor zij wel meteen haar openingspartij van de Duitse Anna-Lena Friedsam.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De Roemeense Raluca Olaru en de Oekraïense Olha Savtsjoek waren de titelverdedigsters van het toernooi. Zij vormden het eerste reekshoofd. Zij werden echter in de tweede ronde uitgeschakeld door het ongeplaatste duo Veronika Koedermetova en Aryna Sabalenka.

Het als derde geplaatste Belgisch/Nederlands duo Elise Mertens en Demi Schuurs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste duo Ljoedmyla Kitsjenok uit Oekraïne en Makoto Ninomiya uit Japan. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Mertens had daarnaast twee eerdere titels met andere partners; Schuurs drie.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Amerikaanse Nicole Melichar. Zij vormden het tweede reekshoofd. Zij bereikten de tweede ronde, hierin moesten zij forfait geven wegens een schouderblessure van Flipkens.
 
De derde Belgische, Alison Van Uytvanck, speelde aan de zijde van de Duitse Anna-Lena Friedsam, ook zij bereikten de tweede ronde. Hierin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen Mertens/Schuurs.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel

  Toernooischema ITF

Hobart 2018
Hobart